António Ramalho Eanes (né en 1935), général et homme d'État portugais
 Elba Ramalho (née en 1951), chanteuse et actrice brésilienne
 André Ramalho (né en 1992), footballeur brésilien
 João Ramalho (1493-1580), aventurier et explorateur portugais
 Jonás Ramalho (né en 1993), footballeur espagnol
 Muricy Ramalho (né en 1955), footballeur puis entraîneur brésilien
 Rosa Ramalho (1888-1977), sculptrice portugaise
 Rui Pedro Couto Ramalho (né en 1988), footballeur portugais
 Zé Ramalho (né en 1949), compositeur et chanteur Brésilien